

Sigle 
 Bashkimi Liberal Demokrat – Unione Liberal Democratica, partito politico albanese

Codici 
 bld – codice ISO 639-3 della lingua bolanga